Col termine Sospensione pneumatica ci si può riferire:
a particolari sospensioni montate su veicoli: Sospensione pneumatica (meccanica)
a un particolare tipo di montaggio di altoparlanti: Sospensione pneumatica